Il nome Restaino (o Rostaino) Cantelmo può riferirsi a:

 Rostaino Cantelmo (?-1310) - aristocratico, militare e politico italiano
 Rostaino Cantelmo (?-1514) - aristocratico italiano
 Rostaino Cantelmo Stuart (1653-1723) - aristocratico e militare italiano naturalizzato spagnolo